Studebaker Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Studebaker Building (St. Petersburg, Florida), NRHP-ID 85001485
 Studebaker Building (Chicago, Illinois), NRHP-ID 75000653
 Studebaker Building (Missoula, Montana), NRHP-ID 97000355